Biggers ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Biggers (1931–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 Earl Derr Biggers (1884–1933), US-amerikanischer Schriftsteller